Проку́дин — славянская фамилия, имеет женскую форму Прокудина. Известные носители:
 Прокудин, Алексей Николаевич (1915—1989) — штурман эскадрильи.
 Прокудин, Дмитрий Александрович (род. 1984) — российский и северомакедонский хоккеист.
 Прокудин, Дмитрий Владимирович (род. 1961) — педагог, историк.
 Прокудин, Михаил Васильевич (1960) — советский борец классического стиля.
 Прокудин, Николай Николаевич (род. 1961) ― советский прозаик.
 Прокудин, Юрий  Николаевич (1911—1992) — советский ботаник-агростолог, доктор биологических наук.

 Прокудин-Горский, Сергей Михайлович (1863—1944) — русский фотограф, химик, изобретатель и издатель, педагог, общественный деятель.

См. также 
 Прокудины-Горские